Murphy Range kan syfta på följande:

 Murphy Range, British Columbia, ett berg i Kanada
 Murphy Range, Queensland, en bergskedja i Australien